Mario Golf (computerspelserie), de serie van de Mario Golfspellen
 Mario Golf (Nintendo 64), een spel voor de Nintendo 64
 Mario Golf (Game Boy Color), een spel voor de Game Boy Color